Toponímia:
 Rogers (Arkansas)
 Rogers (Dakota del Nord)
 Rogers (Minnesota)
 Rogers (Nebraska)
 Rogers (Ohio)
 Rogers (Texas)
 Rogers Arena, pavelló esportiu a la ciutat de Vancouver (Colúmbia Britànica, Canadà)
 Biografies:
 Carl Rogers (1902 - 1987), psicòleg clínic estatunidenc
 Charlie Rogers, pilot de motociclisme anglès
 Ginger Rogers (Independence, Missouri, 1911 - Santa Monica, Califòrnia, 1995), actriu, ballarina i cantant nord-americana 
 Jessie Rogers
 Kenny Rogers (1938 - 2020), cantant de música country estatunidenc 
 Michael Rogers, ciclista australià 
 Richard Rogers (1933 - 2021), arquitecte italià nacionalitzat britànic
 Roland Rogers (West Bromwich, Staffordshire, 1847 - Bangor, Gal·les, 1927), compositor anglès 
 Simon Rogers (Reading, Regne Unit, 1967), periodista anglès 
 Will Rogers (Oolagh, Oklahoma, 1879- Point Barrow, Alaska, 1935), comediant i humorista nord-americà d'origen cherokee
 Miscel·lània:
 Comissió Rogers, comissió presidencial estatunidenca formada per investigar l'accident del transbordador espacial Challenger del 1986.
 Rogers Cup, torneig de tennis sobre pista dura que es disputa anualment al Canadà